«Shoot from the Hip» — другий студійний альбом англійської співачки Софі Елліс-Бекстор. Був випущений 27 жовтня 2003 року на лейблі Polydor Records

Список пісень

Позиції в чартах

Посилання 
 
 
 Playlouder MSP Music Service

Примітки 

Музичні альбоми 2003
Альбоми Софі Елліс-Бекстор
Музичні альбоми за алфавітом
Жовтень 2003